E101 oder E 101 steht für:
 Riboflavin, Lebensmittelzusatzstoffnummer des Vitamins aus dem B-Komplex
 Europastraße 101, eine Fernstraße von Moskau nach Chomutowka in Russland
 Enercon E-101, ein Typ von Windkraftanlagen

Abkürzung